Коша́ла (или Косала) — рабовладельческое государство в Древней Индии, на территории бывшего Ауда (ныне индийский штат Уттар-Прадеш), и Юго-Западного Непала.

Играло важную роль в политической и экономической жизни в Северной Индии в VI—V столетиях до н. э. Упоминается в индийских источниках среди 16 «великих государств», или махаджанапад. Кошала особенно усилилась в VI веке до н. э. при царе Прасенаджите, который с помощью дипломатии и войн подчинил Каши и ряд других областей.

Согласно буддийским сочинениям, Кошала захватила также и территорию шакьев, откуда по традиции происходил Будда. Эта война была исключительно кровопролитной и закончилась практически полным уничтожением шакьев. После длительной борьбы Кошала была подчинена Магадхой. Затем вошла в состав империи Маурьев.

Считалось, что правители Кошалы вели своё происхождение от Солнца, которое, в свою очередь, происходило от Кашьяпы, внука верховного бога Брахмы, и только один из правителей Кошалы, Бхарата, вёл свой род от Луны.

Примечания

Литература 
 Bose A. «Social and rural economy of Northern India, cir.600 B.C.-200A.D.», v.1-2, Calcutta 1942-45. 
 Карягин К. Н. «Будда»(в кн."Будда. Конфуций. Савонарола. Торквемада. Лойола", СПБ 1998).

Ссылки 
 

Империи и царства Древней Индии
Государства в истории Индии
История Непала
История Уттар-Прадеш
Махаджанапады